Белобрюхий мохноногий стриж () — вид птиц семейства стрижиных.

Вид распространён на западе Северной Америки, от Орегона до Гондураса. Это перелётная птица, путешествует вдоль Тихоокеанского побережья.

Достигает длины 15—18 см, с размахом крыла 35,5 см, и отличается от остальных североамериканских стрижей белым цветом горла, который тянется вниз к брюху. Верхняя часть тела, брюхо и бока чёрные, а нижняя поверхность крыльев серая. Подобно другим стрижам, птица использует свои короткие ноги только для сидения на вертикальных поверхностях или проводах, и никогда не приземляется на землю добровольно.

В полёте стриж ловит насекомых, таких как жуки, пчёлы и тому подобное. Это один из самых быстрых видов птиц в Северной Америке.

Во время сезона размножения в мае птицы оказываются в небольших колониях из зубчатых скал. Там они строят плоские, чашеобразные гнёзда, которые состоят из перьев и трав. В нём самка откладывает 4—8 белых яиц. Высиживанием и заботой о потомстве занимаются оба родителя.

Подвиды
A. s. saxatalis (Woodhouse, 1853) — от юго-восточной Канады (юг Британской Колумбии) через запад США к югу Мексики (Оахака) и до Карибских низин.
A. s. nigrior Dickey & van Rossem, 1928 — возвышенности от южной Мексики (Чьяпас) до центрального Гондураса.

Примечания

Литература 
Das große Weltreich der Tiere. dt. Übersetzung aus dem Englischen. Planet Medien, Zug 1992, ISBN 3-8247-8614-1, S. 276–277.
Christopher M. Perrins: Die große Enzyklopädie der Vögel. Aus dem Englischen, Orbis-Verlag, München 1996, ISBN 3-572-00810-7, S. 187, 189.
Atlas der Vogelwelt. dt. Übersetzung aus dem Englischen. Unipart Verlag, Stuttgart 1994, ISBN 3-8122-3399-1, S. 52.
Samuel Washington Woodhouse in Lorenzo Sitgreaves: Report of an Expedition Down the Zuni and Colorado Rivers. Robert Armstrong, Washington 1853.
Charles Henry Rogers: A New Swift from the United States. In: The Auk. Band 56, Nr. 4, 1939, S. 465–468 (online (PDF; 198 kB).
William Harroun Behle: linal Variation in White-Throated Swifts From Utah and the Rocky Mountain Region. In: The Auk. Band 90, Nr. 2, 1973, S. 299–306 (online (PDF; 433 kB).
Donald Ryder Dickey, Adriaan Joseph van Rossem: A New Race of the White-Throated Swift From Central America. In: The Condor. Band 30, Nr. 3, 1928, S. 193 (online (PDF; 96 kB).

Животные, описанные в 1853 году
Стрижиные
Птицы Северной Америки
Птицы Центральной Америки